Der Erde-Hund (Wuxu, ) ist das 35. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des fünften Himmelsstammes (, Element Erde und Yáng) mit dem elften Erdzweig (), symbolisiert durch den Hund (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das jüngste Erde-Hund-Jahr begann am 16. Februar 2018 und dauert bis zum 4. Februar 2019.

Erde-Hund-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Erde-Hunds 戊戌wùxū das 35. Jahr (am Beginn des Jahres: Feuer-Hahn 丁酉 dīngyǒu 34).

35